Escuminac est le nom de plusieurs localités et toponymes

 Escuminac, village du Nouveau-Brunswick;
 Escuminac, village du Québec.

Toponymes 

 Mont Escuminac, montagne du Québec, au Canada.
 Rivière Escuminac (Nouveau-Brunswick), cours d'eau du Nouveau-Brunswick, au Canada;
 Rivière Escuminac (Québec), cours d'eau du Québec, au Canada;
 Rivière Escuminac Nord (Québec), autre cours d'eau du Québec, au Canada.
 Point Escuminac, une pointe située dans le détroit de Northumberland, à la confluence du Golfe du Saint-Laurent, au Nouveau-Brunswick, au Canada.
 Pointe d'Escuminac, un cap situé près de la confluence de la Rivière Escuminac (Québec), dans le Golfe du Saint-Laurent, in Quebec, in Canada.

Voir aussi 
 Désastre d'Escuminac (1959) ;
 Parc provincial d'Escuminac.